

Taksonomia 
Auratus (od łac. aurat – złoty, złocisty) – nazwa często nadawana w taksonomii przy opisywaniu gatunków o złocistym ubarwieniu, między innymi:

 Carabus auratus – biegacz złocisty
 Carassius auratus – karaś złocisty
 Chrysichthys auratus – ryba z rodziny bagrowatych
 Colaptes auratus – dzięcioł różowoszyi
 Dendrobates auratus – drzewołaz złocisty
 Galaxias auratus – galaksias górski
 Melanochromis auratus – pyszczak złocisty
 Mesocricetus auratus – chomiczek syryjski

Biografie 
Następujące osoby posługiwały się pseudonimem Auratus:
 Jean Dorat (1508–1588) – francuski poeta i wykładowca nauk klasycznych,
 Pierre Doré (ok. 1500–1559) – francuski teolog dominikański.

Taksonomia